Strumento musicale a tastiera con generazione sonora elettrica o elettronica assimilabile all'organo classico; Organo elettronico
 Un organo a canne dotato di trasmissione elettrica;
 Organo elettrico o elettrogeno – muscolo modificato presente in alcuni pesci, definiti perciò elettrofori, in grado di produrre una scarica elettrica naturale.